Kris Draper (ur. 24 maja 1971 w Toronto) – kanadyjski hokeista.

Kariera klubowa 
  Moncton Hawks (1990, 1991, 1992)
  Ottawa 67's (1990)
  Winnipeg Jets (1990–1993)
  Adirondack Red Wings (1993)
  Detroit Red Wings (1993–2011)

Statystyki

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Kanady rozegrał 39 spotkań, zdobył 4 bramki i 9 asyst. Występował w mistrzostwach Świata w: 2000, 2001, 2003, 2005, w pucharze świata w 2004 oraz na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie.

Sukcesy 
 Reprezentacyjne 
  – Mistrzostwa Świata 2003
  – Mistrzostwa Świata 2005 
  – Puchar Świata 2004

 Klubowe 
 Puchar Stanleya: 1997, 1998, 2002, 2008

 Indywidualne
 Frank J. Selke Trophy: 2004

Bibliografia 
 

Hokeiści Ottawa 67's
Hokeiści Winnipeg Jets
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Adirondack Red Wings
Kanadyjscy hokeiści
Kanadyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Toronto
Urodzeni w 1971
Zdobywcy Pucharu Stanleya